Odysseus, een Griekse held
Odysseus (inslagkrater), een inslagkrater op Tethys
Odysseus (Gibbs), een compositie van Gibbs
Odysseus (Harbison), een compositie van Harbison
Odysseus (schip, 1922), een wachtschip van Scouting Nederland
Odysseus '91, een voetbalvereniging voor studenten in Utrecht